Марија Анунцијата (; Казерта, 24. март 1843 — Беч, 4. мај 1871) била је ћерка од краља Фердинанда II од Сицилије (1830—1859, *1810) и Марије Изабеле Терезије (1816—1867).

Удала се са 19 година за надвојводу Карла Лудвига (1833—1896), млађег брата аустроугарског цара Франца Јозефа I (1848—1916, *1830).

Упркос томе што је била тешко болесна (епилепсија и плућне болести), родила је четворо здраве деце. Умрла је са 28 година од плућне болести.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Генеалогија Марије Анунцијате од Сицилије

Рођени 1843.
Умрли 1871.
Династија Бурбон
Династија Хабзбург